Hornbach heißen folgende geographischen Objekte:

Stadt:
 Hornbach, Stadt im Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
Gemeindeteile:
 Hornbach (Walldürn), Stadtteil von Walldürn im Neckar-Odenwald-Kreis, Baden-Württemberg
 Hornbach (Birkenau), Ortsteil der Gemeinde Birkenau im Odenwald im Kreis Bergstraße, Hessen
 Wohnsiedlung Hornbach, Zürich
Historische Ortsteile und Siedlungsplätze:
 Hornbach, früherer Name von Horabach, Ortsteil der Gemeinde Neusitz im Landkreis Ansbach, Bayern
 Hornbach (Tirol), ehemalige Gemeinde im Landgericht Reutte im Innkreis/Tirol (1810–1833)
 Hornbach in der Aschau, mittelalterlicher Name von Vorderhornbach, Bezirk Reutte, Tirol
 Kloster Hornbach, ehemaliges Kloster bei Hornbach (Rheinland-Pfalz)

Gewässer:
 Hornbach (Bodensee), südwestlicher Zufluss des Bodensees bei Güttingen, Bezirk Kreuzlingen, Kanton Thurgau
 Hornbach (Bsonderach), linker Zufluss der Bsonderach zur Ostrach (Iller) vor der Hornkapelle, Markt Bad Hindelang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hornbach (Enns), rechter Zufluss der Enns in Hintstein, Gemeinde Großraming, Bezirk Steyr-Land, Oberösterreich
 Hornbach (Eschenbach), linker Zufluss des Eschenbach (Fischbach) vor Keuerstadt, Gemeinde Jagstzell, Ostalbkreis, Baden-Württemberg
 Hornbach (Eschweiler Bach), rechter Oberlauf des Eschweiler Bachs (zur Erft) vor Gilsdorf (Bad Münstereifel), Kreis Euskirchen, Nordrhein-Westfalen
 Hornbach (Grünen), rechter Oberlauf der Grünen (Fluss) bis Wasen im Emmental, Gemeinde Sumiswald, Verwaltungskreis Emmental, Kanton Bern
 Hornbach (Konstanzer Ach), rechter Zufluss der Konstanzer Ach bei Immenstadt im Allgäu, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hornbach (Lech), linker Nebenfluss des Lechs bei Vorderhornbach, Bezirk Reutte, Tirol
 Hornbach (Mühlbach, Geisig), linker Zufluss des Mühlbach (Lahn) bei der Habbesmühle von Geisig, Rhein-Lahn-Kreis, Rheinland-Pfalz
 Hornbach (Mühlbach, Ofterschwang), linker Zufluss des Mühlbach (zum Ettersbach, zur Iller) vor Sigiswang, Gemeinde Ofterschwang, Landkreis Oberallgäu, Bayern
 Hornbach, abschnittsweiser Alternativname des Mündelsbachs, linker Zufluss der Iller zuletzt entlang der Landesgrenze zu Bayern bei Unterkirchberg, Gemeinde Illerkirchberg, Alb-Donau-Kreis, Baden-Württemberg
 Hornbach (Murg), linker Zufluss der Murg (Nordschwarzwald) vor Kirschbaumwasen, Gemeinde Forbach, Landkreis Rastatt, Baden-Württemberg
 Hornbach (Ölmühlbach), rechter Zufluss des Ölmühlbach (zur Geltnach) bei Hausen, Stadt Marktoberdorf, Landkreis Ostallgäu, Bayern; Abfluss des Korbsee
 Hornbach (Ostrach), linker Zufluss der Ostrach (Donau) aus dem Pfrunger Ried gegenüber Riedhausen, Landkreis Ravensburg, Baden-Württemberg
 Hornbach (Schwarzbach), im Département Moselle, Frankreich, zum Schwarzbach bei Zweibrücken-Bubenhausen, Rheinland-Pfalz
 Hornbach (Steigbach), linker Zufluss des Steigbach in der Stadt Winterthur, Kanton Zürich
 Hornbach (Waldbach), rechter Zufluss des Waldbach (zur Wertach) von  Görisried, Landkreis Ostallgäu, Bayern
 Hornbach, Unterlaufname des Werenbachs, östlicher Zufluss des Zürichsees im Quartier Seefeld, Stadt Zürich, Kanton Zürich
 Hornbach (Werse), rechter Zufluss der Werse im Ortsteil Dorbaum des Stadtteils Handorf des kreisfreien Münster, Nordrhein-Westfalen
 Hornbach (Weschnitz), linker Zufluss der Weschnitz bei Hornbach, Gemeinde Birkenau, Kreis Bergstraße, Hessen
 Hornbach (Wieslauf), rechter Zufluss der Wieslauf vor Haubersbronn, Stadt Schorndorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Hornbach (Wilde Gutach) – zwei Zuflüsse zur Wilden Gutach in der Gemeinde Simonswald, Landkreis Emmendingen, Baden-Württemberg:
 Hornbach (Wilde Gutach, Obersimonswald), linker Zufluss beim Wohnplatz In der Erle, Ortsteil Obersimonswald
 Hornbach (Wilde Gutach, Untersimonswald) oder Hornbächle, linker Zufluss gegenüber Ibendörfle, Ortsteil Untersimonswald
 Hornbach, abschnittsweiser Alternativname des Zellbach (Innerste), rechter Zufluss der Innerste, Landkreis Goslar, Niedersachsen 
 Hornbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam bei Friedensdorf, Markt Zusmarshausen, Landkreis Augsburg, Bayern

 Althornbach (Hornbach), rechter Zufluss des Hornbach (Schwarbach) durch Althornbach, Landkreis Südwestpfalz, Rheinland-Pfalz
 Freisener Hornbach, rechter Zufluss des Freisbach (zur Nahe, zum Rhein) vor Eitzweiler, Gemeinde Freisen, Landkreis St. Wendel, Saarland
 Hinderhornbach, rechter Zufluss des Oltschibach (zum Hauptkanal Aarboden, zum Brienzersee) im Gemeindegebiet von Brienzwiler, Verwaltungskreis Interlaken-Oberhasli, Kanton Bern
 Hornbachseifen, rechter Zufluss der Sieg nach Mudersbach, Landkreis Altenkirchen (Westerwald), Rheinland-Pfalz
 Schnebelhornbach, Zufluss des Dietfurterbachs oder Libingerbachs zur Thur (Rhein), bei Libingen, Gemeinde Mosnang, Wahlkreis Toggenburg, Kanton St. Gallen

Hornbach ist der Familienname folgender Personen:
 Adam Hornbach (1873–1959), deutscher christlicher Gewerkschafter
 Albert Wilhelm Hornbach (1935–2015), deutscher Unternehmer
 Albrecht Hornbach (* 1954), deutscher Unternehmer
 Gerhard Müller-Hornbach (* 1951), deutscher Komponist, Dirigent und Musikpädagoge
 Otmar Hornbach (1930–2014), deutscher Unternehmer
 Stefan Hornbach (* 1986), deutscher Schriftsteller und Dramatiker
 Susanne Müller-Hornbach (* 1956), deutsche Violoncellistin und Hochschullehrerin

Hornbach ist der Name folgender Unternehmen:
 Hornbach (Baumarkt), Betreiber von Bau- und Gartenmärkten
 Hornbach Baustoff Union, deutsches Baustoffgroß- und Baufachhandelsunternehmen
 Hornbach Holding, Dachgesellschaft der operativ tätigen Gesellschaften um die Bau- und Gartenmärkte

Siehe auch:

 Hornbächle
 Hornebach
 Horner Bach
 Hörnlebach
 Horrenbach
 Oberhornbach